

Cinema 
 Home Coming – film del 1915 diretto da E.H. Calvert
 Home Coming – film del 2012 diretto da Jolanta Mojsej

Musica
Home Coming – album musicale